Turini peut désigner :

Patronymes 
 Francesco Turini (vers 1589–1656), compositeur et organiste italien, fils de Gregorio Turini ;
 Giuditta Turini (1989-), coureuse d'ultra-trail italienne ;
 Gregorio Turini (vers 1560–1600), chanteur, joueur de cornet et compositeur italien, père de Francesco Turini ;
 Julien Turini (1983-), joueur de rugby à XV français ;
 Maria Vachon-Turini (1914-2008), une photographe franco-suisse ;
 Norbert Turini (1954-), évêque français.

Patronymes homophones 
 Federico Turrini (1987-), nageur italien ;
 Giordano Turrini (1942-), coureur cycliste italien ;
 Peter Turrini (1944-), écrivain autrichien.

Toponymes 
 Veli Turini, localité de Croatie ;
 Mali Turini, localité de Croatie ;
 Col de Turini, col de montagne situé dans le sud des Alpes françaises ;
 Forêt de Turini, forêt située dans le département des Alpes-Maritimes ;
 Turini-Camp d'argent, station de sports d'hiver la plus proche de Nice.

Homonymie de patronyme